Ardmore kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Ierland
Ardmore (Ierland)
Ardmore (Noord-Ierland)

Schotland
Ardmore (Barra)
Ardmore (Ross-shire)
Ardmore Single Malt

 Verenigde Staten
Ardmore (Alabama)
Ardmore (Oklahoma)
Ardmore (Pennsylvania)
Ardmore (Tennessee)

 overig
 Ardmore (Nieuw-Zeeland)